YGH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fort Good Hope (Territori del Nord-Ovest) (Canada)